

Варниці — гміна в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Варниці — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Варниці — село в гміні Варниці Пижицького повіту Західнопоморського воєводства